Abderhalden ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Abderhalden-Hämmerli (* 1978), Schweizer Politikerin (FDP)
 Christoph Abderhalden (1954–2013), Schweizer Pflegewissenschaftler
 Emil Abderhalden (1877–1950), Schweizer Physiologe und Biochemiker
 Jörg Abderhalden (* 1979), Schweizer Schwinger
 Marianne Thöni-Abderhalden (* 1986), Schweizer Skirennläuferin
 Rudolf Abderhalden (1910–1965), Schweizer Physiologe und Pathologe
 Seth Abderhalden (1926–1960), Schweizer Bergsteiger

Abderhalden steht außerdem für:

 (15262) Abderhalden, ein Asteroid des Hauptgürtels